Ла́ричева — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Ларичева, Ирина Николаевна (род. 1963) — советская пловчиха, призёр чемпионата Европы.
  (1964—2020) — советский и российский стрелок, чемпионка мира по стендовой стрельбе.